

Geografie 
 Miyake (subprefectuur) - subprefectuur van het prefectuur Tokio, Japan
 Miyake (Tokio) - dorp in bovenstaande subprefectuur
 Miyake (Nara) - stad in de prefectuur Nara, Japan

Personen 
 Haruna Miyake - Japans componiste en pianiste
 Jiro Miyake - Japans voetballer
 Shiori Miyake - Japans voetbalster
 Issey Miyake - Japans modeontwerper